Osteria kan syfta på:
 Italienskt värdshus
 liten restaurang
 trattoria
 värdshus